Сарадж — фамилия:

 Сарадж, Абдель Хамид (1925—2013) — сирийский государственный деятель, премьер-министр Сирии с 20 сентября 1960 по 16 августа 1961 года.
 Сарадж, Фаиз (род. 1960) — ливийский политический и государственный деятель, премьер-министр Правительства национального согласия Ливии.

См. также 
 Сарадж-Чуко
 Сараджев
 Сараджишвили